Partikel kan syfta på:

 Partikel (lingvistik) – en ganska vag grammatisk term, där man oftast avser oböjliga "småord"
 Nanopartikel – ett litet objekt som uppför sig som en hel enhet när det gäller förflyttning och egenskaper vars diameter är i storleksordningen nanometer
 Partikelfysik – en gren inom fysiken som studerar elementarpartiklar
 Elementarpartikel –  materiens minsta beståndsdelar
 Subatomär partikel – ett samlingsbegrepp för fysikaliska partiklar som är mindre än atomer
 Antipartikel – finns en för varje vanlig partikel
 Virtuell partikel – i kvantfysiken en partikel som existerar i en begränsad tid och rymd
 Betapartikel – elektroner och/eller positroner, som uppstår vid radioaktivt betasönderfall
 Partikelstrålning – en form av joniserande strålning

Se även 
 Aerosol – fasta eller flytande partiklar fördelade i gas
 PM10 – luftburna partiklar mindre än 10 mikrometer
 Molekyl – en grupp av två eller fler atomer